Росоховатец — топоним:

Украина 

 Тернопольская область
 Росоховатец — село,  Козовский район
 Росоховатец — село,  Подволочисский район